タイヨウのうた (Taiyo no uta); Titulo em Romaji: Taiyo no UtaTaiyo no Uta(En - Song to the sun, Pt - Canção ao sol) também conhecido como Midnight Sun (Sol da meia noite), é um drama japonês baseado no manga de Kenji Bandou com o mesmo nome. Do mesmo manga existe também a adaptação para filme (Taiyo no Uta) com a conhecida cantora Yui a fazer o papel de Kaoru Amane e Takashi Tsukamoto como Kouji Fujishiro.

Síntese 
Kaoru Amane é uma rapriga de 19 anos que sofre de uma rara doença incurável chamada XP (xeroderma pigmentosum), e que por isso não pode sair de casa durante o dia. O seu sonho é tornar-se uma cantora famosa e espalhar pelo mundo as suas músicas. Kouji é um rapaz que adora o sol e a praia e que encontra a Kaoru por acaso quando esta está a tocar à noite. Graças à Kaoru, o Kouji começa a dar um novo valor à vida e a retomar a sua paixão perdida pela música.

Elenco 
 Sawajiri Erika - Kaoru Amane
 Takayuki Yamada - Kouji Fujishiro
 Matsushita Nao - Tachibana Asami
 Tanaka Kei - Onishi Yuta
 Sato Megumi - Matsumae Misaki
 Hamada Gaku - Kato Haruo
 Kawamura Yosuke - Tatsunami Ryusuke
 Hara Fumina - Reisa
 Kobayashi Mao - Miura Yuko
 Becky - Emily
 Kaname Jun - Kudo Yohei
 Kuroda Chieko - Amane Yuki
 Yamamoto Kei - Enokido Shinichi
 Katsumura Masanobu - Amane Ken
 Takenaka Naoto - Miura Osamu
 Sato Jiro - Guarda
 Sakai Toshiya - Antigo patrão do Kouji (ep1)
 Nakamura Tsuyoshi - Assistente da Asami (ep1)
 Megumi Toshiaki - Apresentador de televisão (ep1)
 Kaiho Chisato - Apresentador de televisão (ep1)
 Miyata Daizo (ep6)
 Hankai Kazuaki - Paparazzi (ep7-9)
 Fuse Eri
 Yamamoto Mirai

Música 
 Abertura: Invitation de Shibasaki Kou
 Taiyou no Uta de Kaoru Amane
 Stay With Me de Kaoru Amane

Lista de Episódios

Reconhecimento 
Prémio da melhor música no 50º Television Drama Academy Awards

Ligações externas 
 
 

Séries de televisão de drama do Japão
Séries de televisão baseadas em obras
Filmes sobre música
Filmes baseados em mangás